Раковац може бити:

 Раковац (Беочин), насеље у општини Беочин, Република Србија
 Раковац (Нови Пазар), насеље града Новог Пазара, Република Србија
 Раковац (Рашка), насеље у општини Рашка, Република Србија
 Раковац (Бујановац), насеље у општини Бујановац, Пчињски округ, Република Србија
 Раковац (Братунац), насеље у општини Братунац, Република Српска, БиХ
 Раковац (Нови Град), насеље у општини Нови Град, Република Српска, БиХ
 Раковац (Пале), насеље у општини Пале, Република Српска, БиХ
 Раковац (Србац), насеље у општини Србац, Република Српска, БиХ
 Раковац (Ботошани), насеље у округу Ботошани, Румунија
 Раковац (Карловац), насеље у општини Карловац, Кордун, Република Хрватска

или 

Манастир Раковац, манастир Српске православне цркве у Србији